Brüggler steht für:

 Brüggler (Berg), langgezogener Bergrücken in den Schwyzer Alpen, Kanton Glarus
 Brüggler (Notabelngeschlecht), erloschenes Berner Notabelngeschlecht

Brüggler ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Brüggler (* 1989), österreichische Naturbahnrodlerin
 Emma Brüggler (* 2002), deutsche Schauspielerin
 Rupert Brüggler (* 1990), österreichischer Naturbahnrodler

Siehe auch:
 Brückler